Vezi Prințesa Victoria a Regatului Unit (dezambiguizare) pentru alte persoane cu nume similar.

Victoria Franziska Antonia Juliane Luise de Saxa-Coburg-Saalfeld-Koháry, Ducesă de Nemours (14 februarie 1822 – 10 decembrie 1857) a fost fiica  Prințului Ferdinand de Saxa-Coburg și Gotha și a Mariei Antonia Koháry de Csábrág.

Biografie 
Tatăl ei a fost al doilea fiu al lui Francisc Frederic, Duce de Saxa-Coburg-Saalfeld și al Augustei Reuss-Ebersdorf. Mama ei a fost fiica și moștenitoarea lui Ferenc József, Prinț Koháry de Csábrág et Szitnya. Când tatăl Antoniei a murit în 1826, ea a moștenit moșiile lui din Slovacia și Ungaria. La vârsta de patru ani, Victoria era cunoscută ca Saxa-Coburg-Gotha-Koháry. Fratele ei mai mare a fost Ferdinand al II-lea al Portugaliei iar verișori primari: regina Victoria, Prințul Albert de Saxa-Coburg și Gotha, Leopold al II-lea al Belgiei, Carlota a Mexicului.

La 27 aprilie 1840, la Castelul Saint-Cloud, s-a căsătorit cu Louis d'Orléans, fiul regelui Ludovic-Filip al Franței.

Ducele și Ducesa de Nemours au avut patru copii. Victoria a trăit mai mult decât soțul ei, care a murit în 1896. Ea a murit la două luni după nașterea ultimului copil la Claremont.

Arbore genealogic 

</div>

Nașteri în 1822
Decese în 1857
Casa de Saxa-Coburg și Gotha
Prințese franceze
Casa de Orléans
Ducese de Nemours
Prințese de Saxa-Coburg și Gotha